Пуерто Ондо има више значења:

 Пуерто Ондо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Ондо (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Ондо (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Ондо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерто Ондо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Ондо (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто Ондо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто Ондо (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто Ондо (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто Ондо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику